Ел Міллер ():

 Ел Міллер (1907—1967) — американський автогонщик, активний у 1930-1940-х роках
 Ел Міллер (1921—1978) — американський автогонщик, активний у 1960-х роках
 Ел Міллер (нар. 1936) — колишній американський університетський і професійний футбольний тренер.
 Альфред Генрі Міллер, також відомий як Ел Міллер (1904—1967) — американський футболіст
 Ел Міллер (1927—2000), американський барабанщик, лідер біг-бенду, автор.

Див. також 

 Альфред Міллер
 Ел Міллар (1929—1987), хокеїст
 Алан Міллер
 Альберт Міллер